Los hornos de tierra son comunes en distintas áreas de la Polinesia. Horno polinesio puede hacer referencia a:
 Hāngi, horno de tierra de Aotearoa
 Imu, horno de tierra de Hawai'i
 'Ahi ma'a, horno de tierra de Tahití

O también:
 Horno kanak, horno de tierra de Nueva Caledonia, aunque no pertenezca a la Polinesia, sino a la Melanesia.